Nicolae Grigorescu (1838–1907) román festő
 Nicolae Grigorescu (1955) román labdarúgó-játékvezető
 Nicolae Grigorescu, Nagyvárad városrésze